

Sigle 
Figura intera – tipo di piano di inquadratura

Codici 
FI – codice vettore IATA di Icelandair
fi – codice ISO 639 alpha-2 della lingua finlandese
FI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Finlandia
FI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Firenze (Italia)

Informatica 
.fi – dominio di primo livello della Finlandia
fi – Codice di classificazione della lingua finlandese secondo la normalizzazione (o "standard") ISO 639

Matematica 
f.i. – forma indeterminata

Mineralogia 
 Fi – abbreviazione di sillimanite fibrosa

Musica 
fi – album discografico di Bibio del 2004

Politica 
Forza Italia – partito politico italiano fondato nel 1994
Forza Italia – partito politico italiano fondato nel 2013

Religione 
F.I. – Frati francescani dell'Immacolata
F.I. – Figlie di Gesù

Altro 
FI – vecchia targa automobilistica di Frýdek-Místek (Repubblica Ceca)
FI – Targa automobilistica di Firenze